Alexanderhaus (Alexander-Haus) steht für
 Alexanderhaus (Berlin), am Alexanderplatz
 Alexanderhaus (Oldenburg), Stadtteil
 Klinik Alexanderhaus, Davos 
 Alexander-Haus (Potsdam), in Groß-Glienicke
Siehe auch
 Alexanderhausen
 Alexanderhäuschen
 Villa Alexander 
Haus Alexander Koch